Leda, una de les moltes dones seduïdes per Zeus.
 (38) Leda, asteroide del cinturó d'asteroides.
 Leda (satèl·lit), satel·lit de Júpiter.